Шампанье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Административный центр кантона Шампанье. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70120.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к востоку от Парижа, в 75 км северо-восточнее Безансона, в 45 км к востоку от Везуля.

По территории коммуны протекает река . Большая часть территории коммуны покрыта лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3770 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 2366 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1647 были экономически активными, 719 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 1647 активных жителей работали 1471 человек (804 мужчины и 667 женщин), безработных было 176 (75 мужчин и 101 женщина). Среди 719 неактивных 185 человек были учениками или студентами, 299 — пенсионерами, 235 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Сводчатая каменная хижина для хранения продуктов и вина (XVI век). Исторический памятник с 1992 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона